Симплициальная категория (также симпле́кс-категория, ординальная категория) — категория непустых конечных ординалов, морфизмы которой — монотонные функции. Играет важную роль в алгебраической топологии, является основной для таких конструкций, как симплициальный объект и симплициальное множество.

Симплициальная категория  (иногда используется обозначение ) строится из объектов вида , где  — натуральное число, и морфизмов  таких, что из  следует . Иными словами, объектами симплициальной категории являются конечные порядковые числа, а морфизмы — нестрого монотонные функции между ними. Порядковое число  является начальным объектом категории, а  — терминальным.

Свойства 
Любой морфизм симплициальной категории может быть порождён композицией морфизмов ():
 ,
 ,
определённых следующим образом:
  (возрастающее инъективное отображение, «пропускающее» ),
  (неубывающее сюръективное отображение, принимающее значение  дважды).

Более того, для всякого  единственно представление:
 ,
где , , .

Эти морфизмы удовлетворяют следующим соотношениям:
 , если ,
 , если ,
 

Данные соотношения однозначно определяют морфизмы  и .

Связанные определения 
Порядковое сложение — бифунктор , определённый на порядковых числах как обычное сложение:
 ,
а для морфизмов  и  по следующей схеме:
 .

Симплициальная категория с порядковым сложением образует строго моноидальную категорию.

В приложениях также используется пополненная симплициальная категория ()  — симплициальная категория, дополненная ординалом : . Иногда пополненную симплициальную категорию называют алгебраической симплициальной категорией, в этом случае  называют топологической.

Примечания

Литература 
 
 
Теория категорий